

Onomastica

 Castorina – variante femminile del nome proprio di persona italiano maschile Castore

Persone
 Domenico Castorina – scrittore italiano
 Gianpaolo Castorina – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano